Franz Thorbecke ist der Name von

* Franz Thorbecke (Industrieller) (1843–1892), deutscher Tabakindustrieller und Politiker
 Franz Thorbecke (Geograph) (1875–1945), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Franz Thorbecke (Fotograf) (1922–2011), deutscher Luftbildfotograf